Toponímia:
 Cabanillas (Navarra), municipi de Navarra, a la comarca de Tudela, dins la merindad de Tudela
 Cabanillas del Campo, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Cabanillas de la Sierra , municipi de la Comunitat de Madrid
 Biografies:
 Núria Cabanillas Provencio (Vilafranca del Penedès, 1980), gimnasta
 Pío Cabanillas, diversos personatges
 Ramón Cabanillas Enríquez (Cambados, Pontevedra, 1876)